The Lodge – gruppo musicale art rock anglo-gallo-statunitense
 The Lodge – serie televisiva britannica trasmessa dal 2016 al 2017
 The Lodge – film del 2019 diretto da Veronika Franz e Severin Fiala

Pagine correlate 
 Lodge (disambigua)